Lionheart () steht für:

 Lionheart (Jump ’n’ Run), Computerspiel für den Commodore Amiga (1993)
 Lionheart: Legacy of the Crusader, Computer-Rollenspiel (2003)
 Lionheart (Album), Musikalbum von Kate Bush (1978)
 Lionheart, Musikalbum von Saxon (Band) (2004)
 Lionheart, Originaltitel von Richard Löwenherz und die Kinder Gottes, US-amerikanisch-ungarischer Film von Franklin J. Schaffner (1987)
 Lionheart (englische Band), englische Hard-Rock-Band
 Lionheart (englische Band), englische Oi!/ RAC-Band gegründet 1988 in Rochdale
 Lionheart (Film), nigerianischer Film (2018)
 Lionheart (US-amerikanische Band), US-amerikanische Hardcore-Punk-Band
 Lionheart (Manöver), NATO-Manöver Großbritanniens in Niedersachsen (1984)
 Lionheart (Yacht), J-Klasse-Yacht, Replika der Ranger, siehe Ranger (Yacht) #Replika

Lionheart ist der Name folgender Personen:
 Richard Löwenherz (1157–1199), englischer König

Lionheart ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Zoeller-Lionheart (1843–1913), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Löwenherz
 Lyonheart Cars, britischer Automobilhersteller
 Lyonheart K, britischer Sportwagen